Het WTA-tennistoernooi van Indian Wells (officieel BNP Paribas Open) van 2012 vond plaats van 7 tot en met 18 maart 2012 in de Amerikaanse plaats Indian Wells. Het was de 24e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Indian Wells 2012. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Vanwege het verplichte karakter van dit toernooi was de top 100 grotendeels vertegenwoordigd. Zich afgemeld hadden: Andrea Petković (10) wegens blessure, Kim Clijsters (35) eveneens wegens blessure, alsmede Serena Williams (11) die dit toernooi al sinds 2001 boycot wegens een incident.

Enkelspel – Titelverdedigster Caroline Wozniacki was als vierde geplaatst, maar werd in de vierde ronde uitgeschakeld door Ana Ivanović (winnares in 2008). Het eerste reekshoofd Viktoryja Azarenka uit Wit-Rusland won het toernooi. Ze versloeg in de finale de als tweede geplaatste Russische Maria Sjarapova (winnares in 2006) in twee sets. Azarenka wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Indian Wells op haar naam te schrijven. Het was haar twaalfde WTA-toernooizege, haar vierde van dit jaar (na Sydney, de Australian Open en Doha). De Belgische Yanina Wickmayer bereikte de tweede ronde. Van de Nederlandse speelsters bereikte Michaëlla Krajicek eveneens de tweede ronde; Arantxa Rus werd in de eerste ronde uitgeschakeld.

Dubbelspel – Het als eerste geplaatste Amerikaanse duo Liezel Huber / Lisa Raymond won het toernooi. In de finale versloegen zij de titelverdedigsters, het als tweede geplaatste koppel Sania Mirza en Jelena Vesnina, in twee sets. Huber en Raymond behaalden hiermee hun achtste gezamenlijke titel, in acht maanden tijd, waarvan vier in de laatste twee maanden.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA

Indian Wells 2012
Indian Wells